Капріві:

 Граф Лео фон Капріві (1831–1899), канцлер Німецької Імперії з 1890 по 1894 р.
 Смуга Капріві — географічна область на північному сході Намібії.
 Капріві (провінція) — провінція Намібії у східній частині Смуги Капріві.
 Держава Капріві — сепаратистська держава, на території Намібії в 1977-1990 роки.